Kesser ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Kesser (1906–1965), deutsch-schweizerischer Schriftsteller und Publizist
 Hermann Kesser (1880–1952), deutscher Schriftsteller und Journalist